Río generalmente se refiere a una corriente natural de agua que fluye con continuidad. Asimismo hace referencia a varios artículos:

Lugares

En Argentina 
 Ciudad de Río Tercero, ciudad del departamento de Tercero Arriba, en la provincia de Córdoba.
 Ciudad de Río Cuarto, ciudad cabecera del departamento homónimo, en la provincia de Córdoba.
 Río Gallegos, ciudad capital de la provincia de Santa Cruz.
 Río Grande (Tierra del Fuego), ciudad y municipio de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
 Provincia de Río Negro, provincia en el sur del país.

En Bolivia 
 Río Mulato, pueblo de la provincia de Antonio Quijarro, en el departamento de Potosí.

En Brasil 
 Río de Janeiro, ciudad.
 Estado de Río de Janeiro, uno de los 26 estados.
 Río Grande del Norte, estado en la región nordeste.
 Río Grande del Sur, el estado más austral del país.

En España 
 Río (Arzúa), aldea española de la parroquia de Castañeda, del municipio de Arzúa, provincia de La Coruña, Galicia.
 Río (Cantabria), población del municipio de Lamasón, en Cantabria.
 Río (Lorca), pedanía del municipio de Lorca, en la Región de Murcia.
Río (Orense), municipio de la provincia de Orense, Galicia.
 Villahermosa del Río, municipio de la provincia de Castellón, en la Comunidad Valenciana.
 Campos del Río, municipio situado en el interior de la Región de Murcia.
 Coria del Río, municipio de la provincia de Sevilla, en Andalucía. 
 La Puebla del Río, municipio de la provincia de Sevilla, en Andalucía. 
 Villaverde del Río, localidad de la provincia de Sevilla, en Andalucía. 
 Palma del Río,  ciudad y municipio de la provincia de Córdoba, en Andalucía.
 Villa del Río, municipio de la provincia de Córdoba, en Andalucía.

Río (Láncara), lugar y parroquia del concello de Láncara.
Río (Rodeiro), parroquia del concello de Rodeiro.
O Río (Villamarín), parroquia del concello de Vilamarín.
O Río (lugar), lugar de dicha parroquia.
Río Barba, parroquia del concello de Vicedo.
Río Caldo, parroquia del concello de Lobios.
Río de Porto, parroquia del concello de Negueira de Muñiz.
Río da Raseda, lugar de dicha parroquia.
Acevedo do Río, parroquia del concello de Celanova.
San Mamede do Río, lugar y parroquia del concello de Puertomarín.
San Pedro de Río, parroquia del concello de Fonsagrada.
San Xoán de Río, concello de la provincia de Orense.
San Xoán de Río (parroquia), parroquia de dicho concello.

En Estados Unidos 
 Río (Florida), lugar designado por el censo, ubicado en el condado de Martín, en el estado de Florida.
 Rio (Illinois), villa del condado de Knox, en el estado de Illinois.
 Rio (Wisconsin), villa del condado de Columbia, en el estado de Wisconsin.

En Grecia 
 Río (Grecia), localidad del norte del Peloponeso.
 Río (Mesenia), antigua ciudad de Mesenia.

En Italia 
 Rio (Italia), localidad italiana de la provincia de Livorno, región de Toscana.
 Rio Marina, localidad italiana de la provincia de Livorno, región de Toscana
 Rio nell'Elba, localidad italiana de la provincia de Livorno, región de Toscana

En África 
 Río de Oro, uno de los dos territorios en que se dividía el Sahara Español antes de la ocupación de Marruecos.

Historia 
 Huelga de Río Blanco, rebelión obrera en Veracruz, México, (año 1907).
 Virreinato del Río de la Plata, entidad territorial que estableció la Corona española en América.

Cine 
 El puente sobre el río Kwai, coproducción británica-estadounidense de 1957, del género bélico.
 Río Bravo, película estadounidense de 1959 del género western.
 Río, película de animación de 2011 de 20th Century Fox y Blue Sky Studios.
 Río 2, película de animación de 2014 de 20th Century Fox y Blue Sky Studios.

Transporte 
 Rio, fabricante italiano de barcos.
 Kia Rio, modelo de automóvil de turismo del fabricante surcoreano Kia Motors.

Música 
 Río, octavo álbum de la banda colombiana de rock Aterciopelados.
 Los del Río, dúo musical español.
 RIO, banda peruana de pop rock.
 Rock in Rio, evento originario de Brasil que incluye una serie de festivales de rock y pop.
 R.I.O., proyecto alemán de música house y electro.
 Rock in Opposition, movimiento musical que agrupaba a un colectivo de bandas de rock progresivo y rock experimental de Europa, surgido a finales de los años 70.

Además
 Grupo de Río, organismo de consulta y concertación política que, hasta 2010, efectuó reuniones anuales entre los jefes de Estado y de gobierno de países firmantes de América Latina y el Caribe.
 Mundo del Río, planeta ficticio en el que se desarrolla una serie de libros de ciencia ficción de Philip José Farmer.
 Descenso de ríos o balsismo (conocido internacionalmente y en inglés como rafting), actividad deportiva y recreativa que consiste en recorrer el cauce de ríos en la dirección de la corriente (río abajo), por lo general sobre algún tipo de embarcación o balsa.